Velika nagrada ZDA 1914 (uradno V American Grand Prize) je druga dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 28. februarja 1914 v Santa Monici.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave
www.racing-database.com 

1914
Sezona Velikih nagrad 1914